4×4 steht für:
 4×4, Codenamen für die Plattform AMD Quad FX
 4×4, Radformel für den Allradantrieb bei Fahrzeugen
 4x4 Frauenchor PH Heidelberg
4x4 Garage, ein Musikgenre

Siehe auch:
 Rubik’s Revenge, Variation des Zauberwürfels mit 4 × 4 Seitenwürfeln
 Wir mal vier